Yamamoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Daisuke Yamamoto
 Miyuki Yamamoto
 Yoshimaru Yamamoto
 Yoshimatsu Yamamoto

Robotskapade auktorsförkortningar